Монтелибано () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Кордова.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 2 января 1907 года. Муниципалитет Монтелибано был выделен в отдельную административную единицу в 1953 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, на правом берегу реки , на расстоянии приблизительно 95 километров к юго-востоку от города Монтерии, административного центра департамента. Абсолютная высота — 46 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Монтелибано граничит на севере с территориями муниципалитетов Планета-Рика и Буэнависта, на северо-востоке — с муниципалитетом Ла-Апартада, на юго-востоке — с муниципалитетами Сан-Хосе-де-Уре и Пуэрто-Либертадор, на западе и северо-западе — с муниципалитетом Тьерральта, на востоке и юге — с территорией департамента Антьокия. Площадь муниципалитета составляет 1899 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 81 341 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,8 % от населения Монтелибано, женщины — соответственно 50,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 78,1 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 18,9 %, индейцы — 3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 83,7 %.

Экономика 
Основу экономики Монтелибано составляют: добыча полезных ископаемых (золота, серебра, платины, никеля и угля), сельское хозяйство и рыболовство.

56,8 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 35,8 % — предприятия сферы обслуживания, 7,1 % — промышленные предприятия, 0,3 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Кордова